In 2021 werd het 29ste Campeonato Tocantinense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Tocantins. De competitie werd georganiseerd door de FTF en werd gespeeld van 20 februari tot 30 december. De competitie begon amper een week na het beëindigen van de vorige, die door de coronacrisis in Brazilië verlaat werd. Ook dit jaar gooide corona roet in het eten en werd de competitie stilgelegd na de speeldag van 1 april, pas op 12 december werd deze hervat. Tocantinópolis werd kampioen. 

Nova Conquista verhuisde naar Paraíso do Tocantins en nam de naam NC/Paraíso aan.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Tocantinense
Tocan